Kānī Derāz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kānī Derāz (ort i Iran), Västazarbaijan, 
 Cheshmeh Derāz (ort i Iran), Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar